Ско́белев (Скобелева) — русская фамилия, топоним.

Фамилия 
 Скобелев, Александр Сергеевич (псевдоним А. Неверов; 1886—1923) — русский писатель, драматург, очеркист.
 Скобелев, Анатолий Тихонович (1946—2011) — советский и российский тромбонист, педагог.
 Скобелев, Виталий Михайлович (1938—1984) — советский художник.
 
 Скобелев, Дмитрий Иванович (1821—1879) — русский военачальник.
 
 Скобелев, Матвей Иванович (1885—1938) — российский и советский политик.
 
 Скобелев, Сергей Петрович (род. 1953) — российский учёный-радиофизик.
 Скобелев, Эдуард Мартинович (1935—2017) — белорусский писатель, поэт, публицист, литературовед, критик.

 Скобелева, Валентина Александровна (1928—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Скобелева, Зинаида Дмитриевна (1856—1899) — светская красавица, сестра военачальника Михаила Скобелева.
 Скобелева, Ольга Николаевна (1823—1880) — российский медик, жена военачальника Дмитрия Скобелева.
 Скобелева, Феодосия Павловна (1912—2008) — Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Скобелев — в 1907—1924 гг. название города Новый Маргелан (основан Михаилом Дмитриевичем Скобелевым), позднее переименованного в Фергану.

Другое 
 «Скобелев» — парусно-винтовой корвет, ранее «Витязь».
 «Скобелев» — белогвардейский бронепоезд времен Гражданской войны, в марте 1920 года захвачен рабочими железнодорожного узла Владикавказа, поступил в распоряжение Совета обороны Владикавказа
 Парк-музей Скобелева — парк-музей в Плевне, Болгария.

См. также 
 Скобелевка
 Скобелево
 Скобелевская